Мері Еннінг (1799—1847) — британська колекціонерка скам'янілостей та палеонтологиня-любителька.
 Міхаель Еннінг (* 1965) — німецький футбольний тренер.